Takasaki steht für:

 Takasaki, eine Stadt in der japanischen Präfektur Gunma auf Honshū
 Takasaki (Han), ein Lehen

Takasaki ist der Familienname folgender Personen:

 Goroku Takasaki (1836–1896), Bürgermeister von Tokio
 Hiroyuki Takasaki (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Riki Takasaki (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Takasaki Tatsunosuke (1885–1964), japanischer Geschäftsmann, Rüstungsindustrieller und Handelsminister